Кубок Іспанії з футболу 2020–2021 — 119-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобула Барселона.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2020

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 грудня 2020

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 січня 2021

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|10 лютого/3 березня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|11 лютого/4 березня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт Королівської федерації футболу Іспанії  
   
 Газета Марка  
 Газета Ас  
 Кубок Іспанії на soccerway 

2020–2021
Іспанія
Іспанія
2020 в іспанському спорті
2021 в іспанському спорті